Le siège de Glogau peut désigner plusieurs tentatives de prendre la ville de Glogau, aujourd'hui en Pologne :
le siège de Glogau (1759) pendant la guerre de Sept Ans ;
le siège de Glogau (1806) pendant la campagne de Prusse ;
le siège de Glogau (1813) durant les guerres de la sixième coalition ;
le siège de Glogau (1813-1814) durant les guerres de la sixième coalition.